

Geografia

Niemcy 
 Haselgrund – dawna wspólnota administracyjna (Verwaltungsgemeinschaft) w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Żernica

Zobacz też 
 Haselgrund bei Schwarzenhasel